Рибейра-ду-Помбал ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Северо-восток штата Баия. Входит в экономико-статистический  микрорегион Рибейра-ду-Помбал. Население составляет 47 400 человек на 2007 год. Занимает площадь 807,137 км². Плотность населения — 60,7 чел./км².

Праздник города —  19 сентября.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 119.098.216,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.470,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,603 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия